19 Mayıs (stad)
 19 Mayıs (district)